SLFP est un sigle pouvant faire référence à :
 Sri Lanka Freedom Party (ou Parti de la liberté du Sri Lanka), un parti politique du Sri Lanka.
 Syndicat Libre de la Fonction Publique